Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Lori McNeil e Rennae Stubbs erano le detentrici del titolo, ma solo la McNeil ha partecipato in coppia con Mercedes Paz.

La McNeil e la Paz hanno perso nel 1º turno contro Marianne Werdel-Witmeyer e Tami Whitlinger-Jones.

Lindsay Davenport e Mary Joe Fernández hanno battuto in finale 6–2, 6–3 Sabine Appelmans e Miriam Oremans.

Teste di serie
 Lindsay Davenport /  Mary Joe Fernández (campionesse)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Mercedes Paz (primo turno)
 Catherine Barclay /  Mariaan de Swardt (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Internationaux de Strasbourg 1995